„Секс, наркотици и Лас Вегас“ () е щатски комедиен филм от 2010 г., написан, продуциран и режисиран от Никълъс Столър, и във филма участват Джона Хил и Ръсел Бранд. Пуснат на 4 юни 2010 г., филмът е спиноф продължение на „Прелъстен и изоставен“ (2008).

Актьорски състав

Гост звезди 
 Ларс Улрих
 Том Фелтън
 Кристина Агилера
 Пинк
 Кърт Лоудър
 Мередит Виейра
 Марио Лопес
 Фарел Уилямс
 Пол Кругман
 Рики Шрьодер
 Зоуи Салмън
 Кейти Пери (изтрити сцени)
 Аланис Морисет (изтрити сцени)
 Меган Маркъл (не е посочена в надписите)
 Дий Снайдър (не е посочена в надписите)
 Холи Уебър
 Били Бъш
 Рейчъл Робъртс

В България 
В България филмът е издаден на DVD от 27 януари 2011 г. от „А Плюс Филмс“.

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Филми от 2010 година
Филми на „Юнивърсъл Студиос“
Американски комедии